Бакай:

Персоналии 
 Бакаи — дворянский род.
 Бакай, Александр Степанович (род. 1938) — украинский физик, академик НАН Украины.
 Бакай, Анна Александровна (1911—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Бакай, Игорь Михайлович (род. 1963) — украинский политический деятель.
 Бакай, Михаил Ефремович (1886 — после 1932) — сотрудник охранки, разоблачавший провокаторов в революционном движении.
 Бакай, Николай Никитович (1861—1927) — известный сибирский историк-архивист и педагог.
 Бакай, Элис (род. 1987) — албанский футболист, нападающий.

Вымышленные персонажи 
 Бакай — герой киргизского фольклора, мудрец и богатырь, советник Манаса.

Топоним

Казахстан 
 Бакай — село в Хромтауском районе Актюбинской области.

Россия 
 Бакай — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

Узбекистан 
 Бакай — микрорайон, города Фергана Ферганская область

Украина 
 Бакай — село, Вознесенский район, Николаевская область
 Бакай — село, Решетиловский район, Полтавская область

Гидроним 
 Бакай — река в Полтавской области, приток Псёла

См. также 
 Бакай Банк
 Малый Бакай
 Бакай-Ата
 Бакай-Атинский район